Josep Badia (MDB), religiós català que escrigué amb el pseudònim de MDB
 Moviment Democràtic Brasiler, partit polític històric del Brasil
 Modular debugger, depurador del sistema operatiu Solaris
 Message Driven Bean, objecte que gestiona missatges com a Enterprise JavaBean de Java EE
 .mdb també és l'extensió dels fitxers creats amb Microsoft Access